Чемпионат Албании по баскетболу среди женщин () — турнир среди баскетбольных женских команд Албании. Первый розыгрыш состоялся в 1947 году, чемпионками которого стала команда из Тираны «17 Нентори» (ныне «Тирана»), у которой больше всего титулов — 41.

Чемпионы

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Албании по баскетболу

Ссылки 
 
 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Баскетбол в Албании